Руи́ны ( — падать):
 Руины — развалины здания, сооружения или населённого пункта.
  — роман Скотта Смита.
 Руины — фильм, основанный на одноимённом романе Скотта Смита.

См. также 
 Руина
 «Хурва» (с ивр. букв «руины») — синагога в Иерусалиме, пребывавшая в руинах с 1721 по 1864 и с 1967 по 2010 год. В настоящее время восстановлена в облике здания XIX века.